Borovo je lahko:
 Borovo, Kraljevo (Srbija)
 Borovo, Hrvaška
 Borovo, Bolgarija
 Borovo tovarna obutve
 Borovo Naselje, mestna četrt Vukovarja